De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1997 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 1 juni 1997 op de A1 Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Oostenrijk
Sport in Spielberg (Stiermarken)